GUCY2F () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 108 амінокислот, а молекулярна маса — 124 850.

Кодований геном білок за функцією належить до ліаз. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Гуанілатциклази